Оденсе — місто в Данії.
 Оденсе — муніципалітет в Данії в області Південна Данія.
 Оденсе (футбольний клуб) — датський футбольний клуб із однойменного міста.
 Оденсе — річка в Данії.
 Оденсе — фіорд у Данії.

Багатозначні терміни